Соревнования по тяжёлой атлетике на VI летней Спартакиаде народов СССР прошли с 4 по 11 июля 1975 года в Вильнюсе. В рамках этого турнира был также проведён 50-й чемпионат СССР. 185 участников из команд всех союзных республик, Москвы и Ленинграда были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Ссылки 
 

Летняя Спартакиада народов СССР 1975
Тяжёлая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1975
Спортивные соревнования в Вильнюсе
Чемпионаты СССР в 1975 году
Соревнования по тяжёлой атлетике в Литве
1975 год в тяжёлой атлетике